Шиолашвили — фамилия.
 Шиолашвили, Давид Шотаевич (род. 1961) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Батумский и Лазский, управляющий грузинскими приходами в Северной Америке и Канаде.
 Гудушаури-Шиолашвили, Ираклий Георгиевич (в монашестве Илия II; род. 1933) — епископ Грузинской Православной Церкви; Католикос-Патриарх всея Грузии.